El término San Pedro de las Dueñas puede referirse a:

San Pedro de las Dueñas, localidad del municipio de Laguna Dalga, en la provincia de León (España).

San Pedro de las Dueñas, localidad del municipio de Sahagún, en la provincia de León (España).

San Pedro de las Dueñas, localidad del municipio de Lastras del Pozo, en la provincia de Segovia (España).